Příjmení Ayers nosí více osobností:

 Edward L. Ayers (* 1953) – americký historik
 Henry Ayers (1821–1897) – premiér Jižní Austrálie
 Kevin Ayers (1944–2013) – britský hudebník
 Michael R. Ayers (* 1935) – britský filosof
 Nathaniel Ayers (* 1951) – americký hudebník
 Roy Ayers (* 1940) – britský hudebník